« Rassemblement national » est le nom de plusieurs organisations politiques :

Europe 

 Rassemblement national, parti politique français connu sous le nom de Front national avant le  ;
 Groupe Rassemblement national, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale française fondé en 2022 ;
 Rassemblement national, fédération du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie,
Groupe Front national – Rassemblement national, groupe parlementaire (1986-1988) de l'Assemblée nationale affilié au Front national, parti d'extrême droite, et qui tient son nom de la bannière utilisée par le parti lors de la campagne électorale des législatives de 1986,
 Rassemblement national, parti politique belge éphémère fondé en 1957, qui se réclame du ,
 Nasjonal Samling (« Rassemblement national » en norvégien), parti d'extrême droite norvégien actif de 1933 à 1945.

Afrique 

Rassemblement national pour la démocratie, parti politique malien créé en 1997 et ayant fusionné avec l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-Pasj) en 2008 ;
Rassemblement national démocratique, parti algérien ;
Rassemblement national démocratique, parti sénégalais ;
Rassemblement national des bûcherons, parti politique gabonais fondé en 1990 ;
Rassemblement national des indépendants, parti marocain de centre droit, fondé en 1978.

Amérique 

Rassemblement pour l'indépendance nationale, parti indépendantiste québécois fondé en 1960, précurseur du Parti québécois.

Référence

Voir aussi 

 Rassemblement national lorrain, mouvement politique lorrain entre 1936 et 1939,
 Rassemblement national populaire, parti d'extrême droite fasciste et collaborationniste fondé par Marcel Déat en février 1941 et actif durant l'Occupation,
 Rassemblement national français, parti d'extrême droite fondé par Jean-Louis Tixier-Vignancour en 1953.